Sainte-Reine puede referirse a: 

 Sainte-Reine, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Sainte-Reine, comuna francesa situada en Saboya.